La Serie A 1962–63 fue la 61.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 31.ª bajo el formato de grupo único. Inter ganó su octavo scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1963
Fútbol en 1962
Fútbol en 1963